Epiphora ist
eine rhetorische Wortfigur, siehe Epiphora (Rhetorik)
in der Medizin das „Tränenträufeln“, siehe Epiphora (Medizin)
eine Gattung der Pfauenspinner, siehe Epiphora (Gattung)